Adélaïde de Schaumbourg-Lippe est le nom de plusieurs princesses allemandes du  :
 Adélaïde de Schaumbourg-Lippe (1821-1899) ;
 Adélaïde de Schaumbourg-Lippe (1875-1971).

Homonymie de personnes
Homonymie dynastique